Brasile
Embu das Artes – comune dello Stato di San Paolo
Embu-Guaçu – comune dello Stato di San Paolo
 Kenya
Embu – gruppo etnico
Embu – capoluogo dell'ex Provincia Orientale e dell'ex distretto di Embu, oggi sostituita dalla contea di Embu
Lingua embu (codice ISO 639-3 ebu)